Wibowo ist der Familienname folgender Personen:

 Santi Wibowo (* 1974), Schweizer Badmintonspielerin
 Suryo Agung Wibowo (* 1983), indonesischer Sprinter
 Victo Wibowo (* 1973), indonesischer Badmintonspieler